Змагання з плавання на дистанції 200 метрів на спині серед чоловіків на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2018 відбулися 7 (попередні запливи і півфінали) та 8 серпня (фінал).

Рекорди 

Під час цих змагань встановлено такі рекорди:

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки 

200 метрів на спині (чоловіки)